Singulari quadam steht für:

 Singulari quadam vom 9. Dezember 1854, eine Allokution von Papst Pius IX.
 Singulari quadam vom 24. September 1912, eine Enzyklika von Papst Pius X.